David Payne může být:
 David Payne (atlet)
 David Payne (malíř)
 David Payne (politik)